Emil Abderhalden (1877-1950), biochimiste et physiologiste suisse ;
 Marianne Abderhalden (1986-), skieuse alpine suisse.